Soliman steht für:
 die Nebenform von Suleiman
 Soliman Pascha (1788–1860), französisch-ägyptischer Offizier
 Soliman (Tunesien), Stadt in Tunesien
 Soliman II, eller De Tre Sultaninnorna, Oper von Joseph Martin Kraus
 den deutschen Namen einer Titelfigur italienischer Opern, siehe Solimano
 Soliman (Elefant)

Soliman ist der Familienname folgender Personen:
 Azza Soliman (* 1968), ägyptische Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin
 Angelo Soliman (~1721–1796), afroösterreichischer Kammerdiener, Prinzenerzieher von Erbprinz Alois I. von Liechtenstein und Freimaurer
 Carmen Soliman (* 1994), ägyptische Popsängerin
 Dia Soliman (* 1980), deutsch-ägyptischer Basketballspieler
 Fadwa Soliman (1970–2017), syrische Schauspielerin
 Juan Félix Pepén y Soliman (1920–2007), dominikanischer Geistlicher, Bischof vom Bistum Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey
 Laila Soliman (* 1981), ägyptische Theaterschriftstellerin- und Regisseurin
 Mohamed Soliman (1878–1929), ägyptischer Artist, Kinobesitzer und Theaterdirektor
 Saleh Soliman (* 1916), ägyptischer Gewichtheber
 Sam Soliman (* 1973), australischer Profiboxer ägyptischer Abstammung
 Tina Soliman (* 1966), deutsche Journalistin

 Youssef Soliman (* 1997), ägyptischer Squashspieler